Het WTA-tennistoernooi van Cali (officieel Copa Oster) van 2023 vond plaats van 30 januari tot en met 5 februari 2023 in de Colombiaanse stad Cali. Het was de tweede editie van het toernooi onder auspiciën van de WTA, voor het eerst sinds 2013. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Lara Arruabarrena Vecino uit Spanje was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Hongaarse Réka Luca Jani werd al in de eerste ronde uitge­scha­keld door de latere winnares.

De ongeplaatste Nadia Podoroska uit Argentinië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar ongeplaatste landgenote Paula Ormaechea in twee sets. Podoroska wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Cali op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds zes jaar. Zij incas­seerde US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Catalina Castaño en Mariana Duque Mariño hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Aliona Bolsova en Caroline Dolehide, had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, vanwege een duimblessure.

Het als tweede geplaatste Poolse duo Weronika Falkowska en Katarzyna Kawa won het toer­nooi. In de op zaterdag 4 februari gespeelde finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Kyōka Okamura en You Xiaodi in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Falkowska had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; Kawa ook één.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Cali 2023
Cali